Rajon Lyman (ukrainisch Лиманський район) ist der Name folgender Verwaltungseinheiten in der:

 Rajon Lyman (Donezk) in der Oblast Donezk, Ukraine
 Rajon Lyman (Odessa) in der Oblast Odessa, Ukraine (ehem. Oblast Ismajil, Ukrainische SSR, Sowjetunion)

Siehe auch:
 Lyman